Picart Le Doux est le nom de famille de deux artistes français du  :
 Charles Picart Le Doux (1881-1959), peintre et illustrateur ;
 Jean Picart Le Doux (1902-1982), son fils, peintre-cartonnier.